Eleutherobia är ett släkte av koralldjur. Eleutherobia ingår i familjen läderkoraller. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Läderkoraller
Eleutherobia